Грделица се може односити на:

 Грделица (варош), градско насеље града Лесковца, Србија
 Грделица (село), сеоско насеље града Лесковца, Србија

или:

 Грделичка клисура, клисура на реци Јужној Морави
 Железничка станица Грделица, железничкa станица на прузи Ниш—Прешево